Роберт Мерфи ():
 Мерфи, Роберт (1894—1970) — американский дипломат и мемуарист.
 Мерфи, Роберт Кашмен (1887—1973) — американский орнитолог.
 Мерфи, Роберт Рональд (1933—2014) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли.